Marmaron kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mármaron (berg), Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Mármaron (ort), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar